Сезон 2011/2012 — 8-й подряд сезон для пермского «Амкара» в высшем дивизионе российского футбола, а также 17-й сезон клуба в чемпионатах России.

Форма 
Поставщиком формы для клуба является компания Puma.

Кубок России

Кубок России 2010/2011

Кубок России 2011/2012

Премьер-Лига

Первый этап

Второй этап

Статистика

Общая статистика

Бомбардиры

Состав 
Основной состав

Трансферы 2011/2012

Зима 2011 
Пришли

Ушли

Лето 2011 
Пришли

Ушли

Зима 2011/2012 
Пришли

Ушли

* В аренду.
** Из аренды.

Таблица молодёжных команд

Первый этап

Второй этап

Примечания

Ссылки 
 Статистика Премьер-лиги на сайте Чемпионат.ру: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь 
 Статистика Кубка России 2010/11 на сайте Чемпионат.ру: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь

См. также 
 ФК «Томь» в сезоне 2011/2012
 ФК «Спартак» Москва в сезоне 2011/2012

2011/2012
Амкар
Амкар